Attila Elek  (ur. 6 grudnia 1982 w Budapeszcie) – węgierski łyżwiarz figurowy, startujący w parach tanecznych z Nórą Hoffmann. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Turynie (2006), dwukrotny wicemistrz świata juniorów (2003, 2004), zwycięzca finału Junior Grand Prix (2003) oraz 5-krotny mistrz Węgier (2003–2007).

Osiągnięcia 
Z Nórą Hoffmann

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Węgierscy łyżwiarze figurowi
Węgierscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Budapeszcie
Urodzeni w 1982